Kishiktān (persiska: كيشيكتان) är en ort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Kapisa, i den nordöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Kabul. Kishiktān ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Kishiktān är en högslätt. Den högsta punkten i närheten är Tarah Kōh,  meter över havet,  kilometer nordost om Kishiktān. Närmaste större samhälle är Charikar,  kilometer väster om Kishiktān. 

Omgivningarna runt Kishiktān är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt Kishiktān är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kapisa (provins)